Пердікка (діадох)
 Пердікка I — македонський цар у період з 700 до 678 до н. е.
 Пердікка II — македонський цар у період з 454 до 413 до н. е.
 Пердікка III — македонський цар у період з 365 до 359 до н. е.

Див. також 
 Пердік